James Perch – calciatore inglese
 Katharina Perch-Nielsen – atleta svizzera
 Perch (unità di misura) – antica unità di misura
 operazione Perch – offensiva britannica durante la seconda guerra mondiale